Ле́йма Роберта Гбо́ви (; род. 1 февраля 1972 года) — либерийская активистка-миротворец, лауреат Нобелевской премии мира за 2011 год совместно с Тавакуль Карман и Элен Джонсон-Серлиф «за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за права женщин на полноправное участие в построении мира».

Биография 
Лейма Гбови родилась в центральной Либерии. В возрасте 17 лет, когда разразилась Первая гражданская война, она переехала в столицу страны, Монровию. За время войны она обучалась психологии и работала с детьми, участвовавшими в военных действиях. Она пришла к выводу о том, что «только матерям по силам добиться изменений в обществе». Она сама является матерью шестерых детей.

В 2002 году Гбови, во время второй гражданской войны в Либерии, в то время работавшая социальным работником, организовала массовое движение либерийских женщин за мир (англ.). Оно началось с небольшой группы женщин, молящихся и поющих на рыбном рынке. Со временем в движение вовлекалось всё больше христианок и мусульманок Монровии. Под руководством Гбови движению удалось добиться встречи с действующим тогда президентом Либерии Чарльзом Тейлором и добиться от него обещания присутствовать на мирных переговорах в Гане.

Гбови возглавила делегацию женщин Либерии в Гане, целью которой было оказание давления на воюющие стороны. Одной из акций делегации был молчаливый протест за стенами президентского дворца в Аккре. Также протесты включали «сексуальную забастовку» (способ миротворчества, описанный в комедии Аристофана «Лисистрата»). Когда её попытались задержать во время акции протеста, то она пригрозила публично раздеться догола (что в западноафриканской культуре является страшным проклятием) и эта угроза подействовала — её не стали задерживать.

Лейма Гбови совместно с  организовали движение WIPNET (, «Женщины в Построении Мира») и выпустили обращение к президенту:

В прошлом мы были безмолвны, но убийствами, изнасилованиями, бесчеловечным обращением, болезнями и уничтожением наших детей и семей война научила нас тому, что будущее стоит за словами «НЕТ» насилию и «ДА» миру! Мы не отступим, пока мир не восторжествует.

Официальным символом движения стали белые футболки, цвет которых символизирует мир. Движению удалось провести несколько успешных переговоров по достижению мира с представителями различных правительств.

Усилиями их движения в 2003 году вторая гражданская война в Либерии была окончена, и президентом страны была избрана Элен Джонсон-Серлиф, первая женщина-президент в истории Африки.

Лейма Гбови имеет степень магистра гуманитарных наук (M.A.) по специальности «разрешение конфликтов», полученную в Восточном Меннонитском Университете в Виргинии. Она является исполнительным директором «Африканского женского объединения по миру и безопасности», расположенного в Аккре в Гане. В 2008 году о ней был снят документальный фильм «Загони дьявола обратно в ад».

Награды 
 2007 — Голубая лента от Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди
 2009 — Премия Грубера за права женщин
 2009 — Премия «Профили мужества»
 2011 — Нобелевская премия мира совместно с Тавакуль Карман и Элен Джонсон-Серлиф

Примечания 

Женщины в войнах
Пацифисты
Правозащитники Либерии
Антивоенные активисты Либерии
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Либерии
Женщины — нобелевские лауреаты
Почётные доктора Альбертского университета
Выпускники Восточного меннонитского университета
Лауреаты премии Грубера по правам женщин